Florence Jacquesson (née en 1962), sculpteur et peintre française ;
 Gérard Jacquesson (né en 1941), rameur français ;
 Jacques Jacquesson (1912-1996), militaire et ingénieur français ;
 Louis Jacquesson de la Chevreuse (1839-1903), peintre français.

Voir aussi
 Jacquesson & Fils, une maison de champagne.
 Château Jacquesson à Châlons-en-Champagne en France.